Шабла може да се отнася за:

 Шабла – град в Североизточна България;
 Шабла — известна местност и име на вид почви до ез. Сомервил (Lake Somerville), Вашингтон Каунти, щат Тексас;
 Шабла — населено място до източния бряг на езерото резерват Исъккул в Исъккулска област - Киргизстан;
 Община Шабла – община в Североизточна България;
 Шабла – нос на Черно море;
 Шабла – връх в Антарктика;
 Шабленско езеро – езеро в Североизточна България;
 Шабла – футболен отбор от град Шабла.